Pilulina är ett släkte av svampar. Pilulina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pilulina